Varsovia – łaciński odpowiednik polskiej nazwy miejscowej: Warszawa
 Varsovia – młodzieżowy klub sportowy z Warszawy
 Varsovia – dziecięcy zespół pieśni i tańca
 Sinfonia Varsovia – orkiestra symfoniczna
 Varsowia – kwartet smyczkowy
 Agencja Wydawnicza Varsovia

Zobacz też: Warszawa (ujednoznacznienie)

Strony ujednoznaczniające